Ebbecke steht für:

 Gustav Schaeuffelen#In der Ebbekeschen Mühle, Müllersfamilie des 17. und 18. Jahrhunderts in Heilbronn
Gut Sondermühlen, Ritter Ebbeke im 16. und 17. Jahrhundert